Julius Wilhelm Sommerbrodt (1813-1903), philologue et historien de la Grèce antique 
 Julius Heinrich Sommerbrodt (1839-1893), médecin et clinicien allemand